Пфайфенбергер — фамилия. Известные носители:
 Пфайфенбергер, Вернер (1941—2000) — австрийский политолог.
 Пфайфенбергер, Хаймо (род. 1966) — австрийский футболист, нападающий.